Флаг внутригородского муниципального образования посёлок Па́рголово в Выборгском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 августа 2005 года и 14 октября 2005 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2004.

Описание 
«Флаг Муниципального образования посёлок Парголово представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию Герба Муниципального образования посёлок Парголово в красном, голубом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле с включённой лазоревой (синей, голубой) оконечностью поверх всего — повышенное здание с фронтоном и зубчатой башней над ним, соединённое по боками с двумя крытыми башнями, более низкими, нежели средняя; над каждой из трёх башен — узорный флюгер; здание стоит на отвлечённой площадке с четырьмя деревьями — два перед зданием и два по сторонам от него и сопровождается в оконечности лыжей и над ней опрокинутой лыжной палкой накрест с такими же лыжей и лыжной палкой».

Символика 

Стилизованное здание символизирует историческое наследие старого Парголова, его постройки — дворец графа Шувалова и старинный вокзал.

Лыжные принадлежности символизируют лыжный клуб «Полярная звезда» — одни из старейших в России (основан в 1897 году, возрождён в конце 1980-х годов). Парголово дало советскому спорту многих лучших лыжников государства, которые были призёрами и чемпионами государства по лыжному спорту. Среди них имена таких известных спортсменов, как Гусева и Вяльбе. И ныне в Парголово организуются соревнования по лыжному спорту.

Деревья на флаге символизируют Шуваловский парк, а также живописную местность, простирающуюся от Поклонной горы до Юкков.

Примечания